Брайкович (, ) — сербське і хорватське прізвище. 

Відомі персони:

 Горан Брайкович (1978—2015) — хорватський футболіст, півзахисник.
 Елвіс Брайкович (*1969) — хорватський футболіст, захисник.

сербські прізвища
хорватські прізвища